Młode wilki  – polski film z 1995 roku
 Młode wilki 1/2 – polski film z 1997 roku
 Młode wilki – album zespołu Verba
 Młode Wilki – program w TVP2